Let's Talk About Love – album dei Modern Talking del 1985
 Let's Talk About Love – album di Céline Dion del 1997
 Let's Talk About Love – album di Seungri del 2013
 Let's Talk About Love – EP di Seungri del 2013